Graafschap Schaumburg-Lippe (1640-1807)
Vorstendom Schaumburg-Lippe (1807-1918)
Vrijstaat Schaumburg-Lippe (1918-1946)
Landkreis Schaumburg-Lippe (1946-1977)
Huis Schaumburg-Lippe